Pistor ist ein Familienname und die Latinisierung von Bäcker bzw. Müller.

Namensträger 
 Anja Pistor-Hatam (* 1962), deutsche Neuzeithistorikerin, Islamwissenschaftlerin
 Betty Pistor (1802–1877), österreichische Schauspielerin

 Daniel Friedrich Ludwig Pistor (1807–1886), deutscher Jurist, Burschenschafter und revolutionärer Freiheitskämpfer
 Elke Pistor (* 1967), deutsche Schriftstellerin
 Felix von Pistor (1888–1937), österreichischer Politiker (LBd), Abgeordneter zum Nationalrat
 Gustav Pistor (1872–1960), deutscher Chemiker und Industrieller
 Hermann Pistor (1875–1951), deutscher Mathematiker und Physiker
 Jertha von Pistor (1856–1888), österreichische Theaterschauspielerin
 Johann Jakob von Pistor (1739–1814), russischer Generalleutnant
 Johann Ludwig Pistor (1758–1816), hessisch-darmstädter Amtmann, Justizamtmann, Regierungsrat, Vater von Karl Wilhelm Ludwig Pistor
 Katharina Pistor (* 1963), deutsche Juristin und Hochschullehrerin

 Ludger Pistor (* 1959), deutscher Schauspieler
 Lutz Pistor (1898–1952), deutscher Bauingenieur
 Moritz Pistor (1835–1924), deutscher Mediziner
 Oskar von Pistor (1865–1928), slowenischer Maler
 Otto Pistor (1824–1901), Richter am Oberlandesgericht Darmstadt und am Verwaltungsgerichtshof des Großherzogtums Hessen
 Sven Pistor (* 1972), deutscher Radio-Moderator

Siehe auch 
 Pistor Holding, eine Schweizer Einkaufsgenossenschaft
 Pistoris
 Pistorius
 Pfister

Familienname
Berufsname